Santa Elena peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Santa Elena, localité argentine située dans le  de Mar Chiquita, dans la province de Buenos Aires ;
 Santa Elena, localité argentine située dans le département de Colón, en la province de Córdoba ;
 Santa Elena, localité argentine située dans le département de Río Seco, dans la province de Córdoba ;
 Santa Elena, localité argentine située de le département de La Paz, dans la province d'Entre Ríos.

Costa Rica 
 Santa Elena, localité au Costa Rica.

Équateur 
 Santa Elena, une des 24 provinces du pays ;
 Santa Elena, un des 3 cantons de la province de Santa Elena ;
 Santa Elena, capitale de la province de Santa Elena.

Espagne 
 Santa Elena, commune de la province de Jaén, communauté autonome d’Andalousie.

Guatemala 
 Santa Elena, ville de la municipalité de Flores.

Honduras 
 Santa Elena, situé dans le département de La Paz.

Mexique 
 Santa Elena, village situé dans la municipalité homonyme, l'une des 106 municipalités formant l’état du Yucatán ;
 Santa Elena, site archéologique.

Philippines 
 Santa Elena, municipalité de la province de Camarines Norte.

Venezuela 
 Santa Elena, localité de la paroisse civile de Marcelino Briceño dans l'État de Zulia ;
 Santa Elena de Arenales, chef-lieu de la municipalité d'Obispo Ramos de Lora dans l'État de Mérida ;
 Santa Elena de Uairén, chef-lieu de la municipalité de Gran Sabana dans l'État de Bolívar.

Autres 
 Mission Santa Elena, mission fondée par les Espagnols en 1566 en Caroline du Sud ;
 Santa Elena, frégate construite sur les chantiers navals de Ferrol en Espagne.

Homonymie de toponyme